Чапо 

 Чапо (озеро) — озеро в регионе Лос-Лагос (Чили).
 Чапо, Геза — венгерский спортсмен (гребец на байдарках).
 Чапо-Олого — село в Забайкальском крае России.